Ojeda puede referirse a:

Sitios
Ojeda, comarca de la provincia de Palencia, España;
Ojeda, localidad de la provincia de La Rioja, España;
Ojeda, localidad de la provincia de Burgos, España;
Ojeda, localidad de la Argentina;
arroyo Ojeda, cauce fluvial de la Argentina;
Ojeda, ciudad del Estado Zulia, Venezuela;

Personas
Alonso de Ojeda, navegante, gobernador y conquistador español;
Andrés Ojeda, abogado penalista, comunicador y político uruguayo;
Emilio de Ojeda y Perpiñán,  Ministro y embajador español;
Alfredo de Ojeda y Perpiñán, Abogado, político y alcalde de Zaragoza;
Enrique García Ojeda, piloto de rally español;
Fabricio Ojeda, político, periodista y guerrillero venezolano;
Filiberto Ojeda Ríos,político e independentista puertorriqueño;
Paco Ojeda, torero español;
Manuel Ojeda, actor mexicano;
Santos Ojeda, pianista cubano;
Sergio Ojeda, político chileno;
William Ojeda, político y periodista venezolano;
Oscar Yoma Ojeda, motociclista, corre motocross;
Nil Ojeda, youtuber español
Brayan Ojeda, Persona propensa a quedar calvo a temprana edad.

Empresas
Cuchillos Ojeda, empresa mexicana de fabricación de cuchillos.